Amerikai Egyesült Államok
College Station (Arkansas)
College Station (Texas)